Пиксаур — посёлок в Лямбирском районе Мордовии в составе Скрябинского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 25 км на востоко-юго-восток от города Саранск.

История 
Основано переселенцами из села Дегелевка.

Население 
Постоянное население составляло 11 человека (мордва-эрзя 100 %) в 2002 году, 7 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Лямбирского района